Jan Kieżgajło Zawisza (zm. 1626) – wojewoda witebski i mścisławski
 Jan Krzysztof Zawisza (zm. 1661) – biskup wileński
 Jan Zawisza – polski hrabia i archeolog, w drugiej połowie XIX wieku właściciel Ojcowa
 Jan Zawisza (1895-1981) – inżynier